Spider-Woman, de naam van verschillende fictieve personages gebaseerd op het personage Spider-Man
 The Spider Woman, een Amerikaanse film uit 1944

Zie ook 
 Kiss of the Spider Woman